Заведение — это предприятие, или часть предприятия, расположенная в одном месте и занятая одним видом производственной деятельности, не относящейся к вспомогательному, или в котором на долю основной деятельности приходится большая часть выпуска продукции, и в котором на практике может быть получена достоверная информация.

Топоним 
 Заведение — посёлок в Боханском районе Иркутской области.
 Заведение — посёлок в Пермском районе Пермского края.
 Заведение — деревня в Ершичском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.